Svatých Klementů či Klimentů bylo více:

 Klement I. (též Kliment I., Klement Římský) – čtvrtý papež (1. století)
 Klement Métský – dle tradice první métský biskup (1. století) (en)
 Kléméns Alexandrijský – „církevní Otec“ (asi 150 – asi 211–216)
 Klement Ankyrský – biskup z dnešní Ankary (cca 258–312) (en)
 Klement Irský – irský mnich (cca 750–818) (en)
 Kliment Ochridský – žák Cyrila a Metoděje (cca 830/840–916)
 Klement Maria Hofbauer – redemptorista (1751–1820)

Geografie 
 Svatý Klement (ostrov) — ostrov v Chorvatsku
 Hradisko svatého Klimenta nebo hora svatého Klimenta — poutní místo, národní kulturní památka a významná archeologická lokalita na jihozápadním vrcholku Chřibů

Související články 
 Kostel svatého Klementa